Чемпионаты Непала по шахматам среди мужчин проводятся с 1979 г. Организатором соревнования выступает Шахматная ассоциация Непала (Nepal Chess Assotiation).

Трехкратным чемпионом Непала является Б. Непали, еще несколько шахматистов выиграли по 2 чемпионата страны.

Женские чемпионаты страны проводятся с 2008 г. Всего проведено 6 чемпионатов. Только М. Кхамбу смогла стать двукратной победительницей турнира.

С 2009 г. проводятся также командные чемпионаты Непала.

Хронологические таблицы

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Ссылки 
 Список чемпионов Непала

Национальные чемпионаты по шахматам 
Шахматы в Непале